WTA-toernooi van Belgrado 250 2021 een toernooi in de categorie "WTA 250" (16–22 mei 2021)
 WTA-toernooi van Belgrado 125 2021 een toernooi in de categorie "WTA 125" (26–31 juli 2021)